Ежовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Ежовское сельское поселение — входит в Киквидзенский район

Марий Эл 
 Ежовское сельское поселение — входит в Медведевский район

Мордовия 
 Ежовское сельское поселение — входит в Ковылкинский район